Baltensweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Baltensweiler (1920–2009), Schweizer Manager, Ehrenpräsident von swissair
 Elsbeth Meyer-Baltensweiler (1925–2022), Schweizer Theologin, Pädagogin, Lexikografin und Lieddichterin
 Rosmarie Baltensweiler (1927–2020), Schweizer Designerin, Innenarchitektin und Unternehmerin